La Coupe Davis 1924 est remportée par les États-Unis sur la France.

Tableau final 

Coupe Davis